Отлазинтла има више значења:

 Отлазинтла (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Отлазинтла (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику